Ophiocomina är ett släkte av ormstjärnor som beskrevs av Jean Baptiste François René Koehler 1922. Enligt Catalogue of Life ingår Ophiocomina i familjen Ophiocomidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen knotterormstjärnor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ormstjärnor
Ophiocomina